Babakanmulya (Cigugur), een plaats in Indonesië
Babakanmulya (Jalaksana), een plaats in Indonesië